Mundão - freguesia portuguesa
Mundão (aliado de Teodorico) - nobre huno do começo do século VI
São Raimundo Esporte Clube (Roraima) - clube brasileiro de futebol da cidade de Boa Vista, capital do estado de Roraima; tem por apelido "Mundão"

Desambiguação